Bosznia-Hercegovina
Donje Selo, falu Ilijaš községben, a Szarajevói kantonban
Donje Selo, falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Donje Selo, falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
Donje Selo, falu Ustiprača községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Donje Selo falu Šolta községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Donje Selo falu Cetinje községben
Donje Selo falu Danilovgrad községben